Sonic Boom (od 2014) – francusko-amerykański serial animowany wyprodukowany przez OuiDo! Productions, Lagardère Thématiques, Jeunesse TV i Sega of America, Inc. Serial bazowany na podstawie gier komputerowych z serii Sonic the Hedgehog, stworzonych przez firmę Sega. Jest to piąty serial z Soniciem w roli głównej oraz pierwsza kreskówka, która została stworzona w technice trójwymiarowej CGI.

Na podstawie serialu powstały trzy gry, które zostały wydane w listopadzie 2014 roku – Sonic Boom: Rise of Lyric na konsolę Wii U oraz Sonic Boom: Shattered Crystal na Nintendo 3DS. W 2016 roku wydano następny tytuł z serii – Sonic Boom na Nintendo 3DS – Sonic Boom: Fire & Ice.

Premiera serialu miała miejsce 8 listopada 2014 roku na amerykańskim kanale Cartoon Network, a 11 dni później po premierze amerykańskiej serial pojawił się 19 listopada na francuskich kanałach Canal J oraz Gulli. Do Polski serial zawitał 14 grudnia 2015 roku na kanale teleTOON+.

Fabuła 
Serial opowiada o losach niebieskiego jeża Sonica i jego przyjaciół – żółtego lisa Tailsa, czerwonej kolczatki Knucklesa oraz różowej jeżycy Amy Rose, którzy przeżywają nowe przygody. Wraz z nowo poznaną bohaterką, borsuczką Sticks, stają do walki z podstępnym naukowcem Doktorem Eggmanem, który zawsze chce przejąć władzę nad światem.

Bohaterowie 
 Sonic – główny bohater kreskówki oraz lider grupy. Niebieski jeż poruszający się z prędkością ponaddzwiękową. Nosi brązową bandanę, a jego nogi i ręce są obwiązane bandażami sportowymi.
 Tails – dwuogoniasty żółty lis, najlepszy przyjaciel Sonica. Jest doświadczonym mechanikiem oraz świetnym pilotem. Potrafi latać dzięki ogonom. Nosi ze sobą gogle oraz pas z narzędziami, a także posiada bandaże na butach. Jest zakochany w Zooey.
 Knuckles – czerwona kolczatka posiadająca niesamowitą siłę. Jest o wiele wyższy oraz najbardziej umięśniony niż jego koledzy z drużyny. Nie jest zbyt bystry. Nosi bandaże sportowe owinięte wokół rąk, pięści, bicepsów i na nogach.
 Amy Rose – różowa jeżyca, posiada wysoki poziom umiejętności skoczności, równowagi i akrobacji, które pozwalają jej na wykonywanie fizycznych wyczynów. Jest doskonałą wojowniczką, a także zna sztuki walki. Potrafi też walczyć za pomocą swego młota. Jest skrycie zakochana w Sonicu, chociaż inne postacie (oprócz adoratora) zdają się wiedzieć o tym.
 Sticks – pomarańczowo-brązowa borsuczka, najlepsza przyjaciółka Amy. Ubiera się w szary top, szarą spódnicę z brązowym paskiem i szaro-brązowe buty. Na szyi nosi naszyjnik z muszelkami. Na rękach nosi metalową, spiralną bransoletkę i złoty pasek na ramię. Potrafi rzucać bumerangiem.
 Doktor Eggman – szalony naukowiec oraz wróg Sonica i jego przyjaciół. Pragnie przejąć władzę nad całym światem, ale nie zawsze mu się udaje. Posiada wysoki iloraz inteligencji. Mieszka w bazie na jednej z wysp.
 Orbot i Cubot – roboty Eggmana.
 Shadow – czarny, tajemniczy jeż, który zadebiutował w ostatnim odcinku pierwszego sezonu serialu. Jest podobny do Sonica. Również posiada ponaddźwiękową prędkość. Ma też zdolność teleportacji. Nie szanuje niebieskiego jeża i nazywa go „hańbą dla całej rasy jeży”. Jest darzony fanatyczną sympatią przez Eggmana, którego często nazywa go głupcem, pajacem i tchórzem.
 Zooey – żółta lisica, ukochana Tailsa, która po raz pierwszy pojawiła się w 46 i 69 odcinku. Ma tylko jeden ogon, na nadgarstkach ma bransoletki, których nigdy nie ściąga, tak samo jak Amy i Shadow (rywal Sonica), kapcie oraz sukienkę. W ramach wdzięczności całowała go po tym jak uratował ją z rąk Giantbota.

Obsada 
 Roger Craig Smith – Sonic
 Colleen Villard – Tails
 Cindy Robinson – Amy Rose
 Travis Willingham – Knuckles
 Nika Futterman – Sticks
 Mike Pollock – Doktor Eggman
 Kirk Thornton – Orbot
 Wally Wingert – Cubot
 Bill Freiberger

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie TeleTOON+ – Master Film
Reżyseria: Artur Kaczmarski
Dialogi:
 Hanna Osuch (odc. 1-8, 12-14, 18-20, 24-25, 30-32, 36-38, 42-44, 48-50),
 Przemysław Rak (odc. 9-11, 15-17, 21-23, 26-29, 33-35, 39-41, 45-47, 51-52)
Dźwięk: Karol Piwowarski
Montaż: Jan Graboś
Kierownictwo produkcji: Agnieszka Kołodziejczyk
Wystąpili:
 Maciej Kosmala –
 Sonic,
 Shadow (odc. 52, 103-104)
 Monika Pikuła – Amy Rose
 Lidia Sadowa – Tails
 Kamil Pruban – Knuckles
 Jakub Wieczorek – Dr Eggman
 Agnieszka Mrozińska – Sticks
 Janusz Wituch –
 Orbot,
 staruszek (odc. 8),
 wódz Gogobanian (odc. 12, 71, 79, 86),
 pan Małpiszon (odc. 17),
 Sędziobot (odc. 24),
 Wilk Bury (odc. 40),
 Mark Tapir (odc. 57)
 Wojciech Żołądkowicz –
 Cubot,
 Szympans Szymon
 Michał Konarski –
 Tommy Grzmot (Erwin Bąbelmajster) (odc. 53, 78, 102-103),
 Mocarz (odc. 73, 75-76)
 Robert Tondera –
 Orłalot,
 Willy Mors (odc. 22-23, 37, 39, 44, 52, 92, 102),
 komputer Eggmano-czołgu (odc. 25),
 lekarz (odc. 28),
 Zaginiona Papryczka (odc. 30),
 Bolts (odc. 73, 75-76),
 Hipnobot (odc. 75-76),
 Red Heron (odc. 77, 99),
 Mark Tapir (odc. 103)
 Andrzej Chudy –
 Burmistrz,
 Teodor William Barker,
 Nominatus (odc. 13, 80),
 staruszek (odc. 33, 41, 65, 69-70, 72-73, 75, 97, 99, 101-102)
W pozostałych rolach:
 Ewa Kania –
 Pani Mors (odc. 3, 5, 39, 41, 43, 49, 77, 81, 83, 96, 98),
 Gogobanka (odc. 12),
 staruszka (odc. 28, 33),
 Mamabot (odc. 81, 95, 100)
 Artur Kaczmarski –
 Stażysta Dave,
 Gogobanin (odc. 12),
 policjant (odc. 28)
 Beata Wyrąbkiewicz –
 Percy (odc. 45),
 Zoey (odc. 46),
 Belinda (odc. 89),
 Staci (odc. 92)
 Mateusz Narloch – Justin Bober (odc. 48)
 Rafał Fudalej –
 Dixon (odc. 55),
 Charlie (odc. 64)
 Marta Dobecka – Belinda (odc. 64)
 Zbigniew Konopka –
 Żaba Ba (odc. 67, 75),
 Morfo (odc. 71, 95, 100),
 właściciel Meh-burgera (odc. 72),
 asystent Wilk (odc. 87),
 lekarz (odc. 98)
 Agata Gawrońska-Bauman – Diane (odc. 68)
 Marta Dylewska – Beth (odc. 81)
 Tomasz Jarosz – Mark Tapir (odc. 84)
 Przemysław Glapiński –
 Dixon (odc. 87),
 Charlie (odc. 89),
 D-Fekt (odc. 102)
 Anna Wodzyńska
 Zbigniew Kozłowski
 Wojciech Chorąży
i inni

Tekst piosenki: Andrzej Brzeski (odc. 101)
Kierownictwo muzyczne: Adam Krylik (odc. 101)
Śpiewała: Ewa Szlachcic (odc. 101)

Lektor: Artur Kaczmarski

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2014
Sonic the Hedgehog